Americké psycho může být:

 Americké psycho (román) – kniha spisovatele Breta Eastona Ellise z roku 1991
 Americké psycho – americký film z roku 2000
 Americké psycho 2 – americký film z roku 2002
 Americké psycho (divadelní hra) – muzikál Duncana Sheika a Roberta Aguirre-Sacasa z roku 2013